Raus steht für:
 Raus (Birs), Nebenfluss der Birs im Berner Jura, Schweiz
 Raus (EP), Extended Player des deutschen Rappers Tua (2012)
 Raus (Film), deutscher Spielfilm (2018)
 Raus von Rausenbach, schwäbisches Geschlecht
 Raus (Tennessee), Ortschaft im Bedford County, USA

Raus ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Raus (* 1976), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Elisa Raus, deutsche Biersommelierin
 Émile Raus (1904–1980), luxemburgischer Jurist
 Erhard Raus (1889–1956), österreichischer Militär
 Johannes Rauss, spanisch Juan Raus de Baviera (1778–1833), deutsch-mexikanischer Unternehmer und Grundbesitzer
 Othmar Raus (1945–2020), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreter
 Thomas Raus (* 1948), deutscher Botaniker
 Volker Raus (* 1946), österreichischer Schriftsteller
 Wenzel Raus (1821–1870), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Siehe auch:
 Rauss (Rauß, Rausz)
 Rausch